() est un film dramatique vénézuélien réalisé par Mario Crespo et sorti en 2015.

Le film est sélectionné comme entrée vénézuélienne pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à la  des Oscars qui s'est déroulée en 2016.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 

 Eddie Gómez : Tarsicio
 Yordana Medrano : Dauna
 Diego Armando Salazar : Padre Julio

Notes et références

Liens internes 
 Liste des soumissions à la  des Oscars pour le meilleur film en langue étrangère
 Liste des longs métrages vénézuéliens proposés à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère

Liens externes 
 

Film vénézuélien sorti en 2015
Film dramatique vénézuélien